Onegin: film drammatico tratto dal poema di Puškin
Onegin: racconto giallo-storico di Ben Pastor (2008)
Onegin: balletto di John Cranko

Pagine correlate 
 Evgenij Onegin